Les tournois amicaux d'équipes nationales de football permettent à certaines sélections nationales, notamment celles de très haut niveau, lors des années où ne déroulent aucune compétition internationale majeure (Coupe du monde, compétitions continentales), de disputer des matches. Ils permettent également aux sélections plus modestes de participer à des matches ayant quelque enjeu, et de se frotter à des équipes qu’elles ont peu l’habitude de rencontrer, voire d’étoffer leur palmarès. Enfin, dans des pays où le football est un sport méconnu, de tels tournois sont un moyen de présenter au public cette discipline sportive : ce sont alors des tournois d’exhibition (en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie).

Certaines compétitions sont commémoratives (anniversaire des fédérations de football, en Scandinavie, commémoration de l’Indépendance, au Brésil, d'une Révolution, en Irak, hommage à un roi défunt, au Maroc, inauguration d’un stade au Mexique, etc.), d’autres ont pu être régulières (Tournois de Chypre, de Malte, Coupe Kirin, etc.). Certaines compétitions (tournois organisés au Mexique en 1985, Coupe Joe Robbie, à Miami, et Tournoi de Grèce en 1994, Tournoi de France en 1997, Turnier der Kontinente en 2007, en Autriche, entre autres) permettent de préparer la Coupe du monde, ou d’autres compétitions majeures, soit qu’elles constituent un exercice pour les équipes concernées, soit qu’elles donnent l’occasion au pays organisateur de tester les infrastructures et donnent un avant-goût de l’organisation d’un tel évènement. Enfin, certains tournois peuvent qualifiés de « vicinaux » : elles consistent en la rencontre d’équipe d’une même région géographie (Coupes de l’Amitié, entre pays centre-européens et entre nations méditerranéennes, Coupe de Lahti entre pays nordiques, Coupe Baltique, etc.).

Cette section ne concerne que les tournois amicaux dans lesquels concoururent des sélections européennes. Sont également indiqués, dans la section "Tournois insulaires", les compétitions, régulières, opposant les îles du nord de l'Europe, qu'elles soient membres (Islande, Féroé) ou non de l'UEFA.

Tournois organisés en Europe

Coupe de l'Amitié (1922-1940) 
Disputée de 1922 à 1940 (11 éditions), entre les Royaumes de Roumanie et de Yougoslavie. Il y eut en fait deux trophées différents : la Coupe du Roi Alexandre, de 1922 à 1930, et la Coupe du Roi Carol (du Roi Mihaï, en 1940), de 1937 à 1940.

Coupe Édouard Bénès (1937-1938) 
En 1937-1938, une Coupe Édouard Bénès (connue aussi sous le nom de Coupe des Pays voisins, en roumain Cupa Tarilor Vecine) fut organisée : la Tchécoslovaquie vint s’ajouter aux deux nations précédentes.

Coupe de l'Amitié - Coppa dell'Amicizia (1949) 
Elle se déroula à Athènes, en 1949, et opposa diverses nations de l'est méditerranéen.

Coupe de Lahti (1981) 
Jouée en salle, au Lahden Suurhalli, la Coupe Lahti est jouée annuellement depuis 1981, mais des équipes nationales ne concoururent qu’à cette seule édition. Depuis 1999, ce tournoi porte le nom de Uusi Lahti Cup.

Lahti IX est une sélection composée de joueurs issus des clubs de Reipas et Kuusysi. La Suède et la Finlande considèrent ces matches comme officiels (hormis ceux joués contre la sélection de Lahti), contrairement à la Norvège.

 Tournois de France (1988 et 1997) 
  Tournoi de France (1988)

  Tournoi de France (1997)
Préparation à la Coupe du monde 1998.

 Tournoi triangulaire - Islande (1986) 
Tous les matches furent joués à Reykjavik.

 Tournoi de Las Palmas (1988) 

 Tournoi des Quatre Nations (1988) 
Cette compétition eut lieu à Berlin-Ouest.

 Tournois triangulaires d'Israël (1988 et 1999) 
 Tournoi d'Israël (1988)

 Tournoi des Trois Nations(1999)

 Tournois estivaux anglais (1991, 1995, 2004) 
 Challenge Cup (1991)

 Umbro Cup (1995)

 FA Summer Tournament (2004)
Tous les matches se tinrent au City of Manchester Stadium, à Manchester.

 Tournoi Scania (1991) 

 Coupe Baltique (1993) 
Matches joués en Finlande, en salle (mais considérés comme matches internationaux officiels, par la FIFA).

 Tournoi de Grèce (1994) 
Tournoi de préparation à la Coupe du monde 1994, aux États-Unis, à laquelle ces trois équipes s'étaient qualifiées.

 Tournoi Albena-Mobiltel (2001) 
Le tournoi s'est déroulé en Bulgarie (Obrochishte et Albena).
 Groupe A Groupe BDernières de leur groupe, les équipes d'Arménie et d'Ouzbékistan s'affrontent, le , au cours d'un match de classement, pour la  place : l'Arménie bat l'Ouzbékistan 2 à 0.
Le tournoi est finalement remporté par l'équipe russe du Krylya Sovetov, qui bat en finale l'équipe slovaque de Ruzomberok (1-0).
Au cours de l'édition 2002, aucune équipe nationale n'a été conviée.

 Tournoi international Lobanovsky (2005-2007) 
Ce tournoi s’est tenu à Kiev, de 2003 à 2007. Les deux premières éditions (2003 et 2004, remportées par le Dynamo Kiev) ne concernaient que des clubs, originaires des pays anciennement membres de l’URSS. En 2005, le tournoi oppose des sélections nationales A. Pour les éditions 2006 et 2007, il s’agit de sélections espoirs (moins de 21 ans).
 Édition 2005.

 Édition 2006.

 Édition 2007.

 Tournoi du Continent - Turnier der Kontinente (2007) 
Tournoi de préparation à l'Euro 2008 (en Suisse et en Autriche).Klagen. : Klagenfurt Tournoi d'Estonie - Turniir linnapeade karikatele (2008) 

 Tournoi international de Malte (1986-2008) 
Ce tournoi s'est tenu à Malte, de 1986 à 2008. Les deux premières éditions (1986 et 1987) opposaient trois clubs et une sélection maltaise. À partir de 1988, n'étaient invités que des sélections nationales (trois ou quatre). Jusqu’en 2004, le tournoi fut patronné par le cigarettier Rothmans (Rothmans International Tournament).

 Tournoi international de Chypre (1997-2009) 
Compétition amicale, traditionnellement disputée au mois de février, depuis 1997, en Chypre. Quelques doutes subsistent, quant à l'éventuelle tenue de ce tournoi dès 1995.

 Tournois anniversaires 
Certaines fédérations ont tenu à célébrer leur anniversaire, en organisant des tournois, invitant généralement les sélections voisines.
 Tournoi du  anniversaire de la Fédération danoise de football (1939) 

 Tournoi du  anniversaire de la Fédération finlandaise de football (1957) 

 Tournoi du Centenaire de la Fédération danoise de football (1989) 
Tournoi intégralement disputé à Copenhague.

 Tournoi du Centenaire de la Fédération suisse de football (1995) 
Matches respectivement joués à Lausanne, Zürich, et Bern.

 Tournois organisés hors d'Europe 
 En Amérique du Sud 
 Triangular de Oro (1980) 
Joué en Colombie.

 Tournoi de Valparaiso (2000) 
Disputé à Valaparaiso, au Chili.

 Au Brésil 
 Coupe des Nations (1964) 
Organisée au Brésil.

 Coupe de l'Indépendance du Brésil (1972) 
Joué du  au , pour célébrer le  de l'indépendance du Brésil.
 Tour préliminaire
 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Tour final
 Groupe A Groupe B Match pour la  ()  4 – 2 
 Finale ()  1 – 0 

 Au Mexique 
Les tournois tenus au Mexique en 1985 permirent de préparer la Coupe du monde 1986 (infrastructures, acclimatation à l'altitude, etc.).
 Tournoi de Querétaro (1985) 
Disputé pour l’inauguration du Stade Corregidora, à Querétaro.

 Tournoi Azteca 2000 (1985) 

 Coupe de la Ville de Mexico (Copa Ciudad de México, 1985) 

 Tournoi du Mexique (1985) 

 Aux États-Unis 
 Coupe du Bicentenaire des États-Unis (1976) 
Voir 

 Miami Cup (1991) 

 Chicago Cup (1992) 
Disputée à Chicago.

 Coupe Joe Robbie (1994) 
Disputée à Miami.

 Coupe des États-Unis - USA Cup (1986-2008) 
L’USA (ou US) Cup a été disputée dans les années 90. Outre les États-Unis, trois autres équipes y prenaient part. Seule l’édition 1999 s’est tenue sous la forme de matches à élimination directe ; les autres éditions prenaient la forme d’un championnat. Pour les éditions 1995 et 1999, aucune équipe européenne ne fut conviée.

 Au Canada 
 Matthews Cup (1988) 
Disputée à Toronto.

Finale (le ) :  0 – 0 (4-2, tab) .
 Skydome Cup (1995) 
Tous les matches furent joués au Skydome de Toronto.

 Coupe du Canada (1995) 
Aussi connue comme Maple Cup. Tous les matches furent disputés au stade du Commonwealth, à Edmonton.

 Au Moyen-Orient 
 Championnat international de Tammouz (1973) 

Disputé en juillet (tammouz en arabe) 1973, il commémorait la révolution baasiste, qui avait pris corps en . On ne sait si les équipes est-européennes étaient des sélections espoirs, militaires, olympiques, de clubs ou de championnats ; il est seulement certain que la sélection irakienne était une sélection « A » à part entière.

 Coupe de l'Amitié d'Arabie saoudite (1975) 
Tournoi entre sélections amateurs, s’est déroulé à Ryad.

 Tournoi d'Izmir (1980) 
Dans le cadre de l'''Islam Ülkeleri Spor Oyunlari (Jeux sportifs des Pays Islamiques).

 Tournoi du Koweït (1990) 

 Tournoi international de Jordanie (1992) 
 Groupe A (à Amman)

 Groupe B (à Arbid)

 Phase finale

 Tournoi des Quatre Nations - LG Cup (1997-2006) 
Organisé dans des pays musulmans et sponsorisés par la marque d'électronique sud-coréenne LG.
Ne sont mentionnés ici que les tournois où concoururent des sélections européennes.

 Tournois internationaux d'Oman (1999 et 2000) 
 édition (1999)

  édition (2000)

 Coupe du Premier Ministre de Bahreïn (2002 et 2004) 
 Édition 2002 : Bahrain Shoot Soccer Tournament (disputé à Manama).
Le Japon, l'Égypte et le Danemark, conviés, ont décliné l'invitation.

 Édition 2004.
Tous les matches ont été joués au Stade National, à Manama.
{{Phase finale à 4|3eplace=oui
|fond titres=EBF5FF|fond gagnant=f9f9f9|fond perdant=f2f2f2
|largeur équipes=200|largeur scores=50
|D-titre=Demi-finales|F-titre=Finale|F2-titre=3 place
|D1-info=01-12|D1-E1=|D1-S1=0|D1-E2=|D1-S2=2|D1-v=
|D2-info=01-12|D2-E1=|D2-S1=2|D2-E2=|D2-S2=3|D2-v=
|F1-info=03-12|F1-E1=|F1-S1=0 (3)|F1-E2=|F1-S2=0 (4, tab)|F1-v=
|F2-info=03-12|F2-E1=|F2-S1=2 (4)|F2-E2=|F2-S2=2 (2, tab)|F2-v=
}}

 Tournoi des quatre nations en Iran (2005) 

 Coupe internationale des Émirats arabes unis (2009) 
Disputée au Stade Tahnoun Ben Mohamed, à Al-Ain.

 En Asie centrale 
 Coupe Alma TV (2007) 

 En Inde 
 Coupe Nehru (1982-2007) 
Tournoi annuel, puis biannuel, organisé en Inde. Interrompu de 1997 à 2007 : à partir de 1995, il ne concerne que des sélections asiatiques.

 Millenium Super Soccer Cup (2001) 
Le Millenium Super Soccer Cup est une compétition de football organisée par l'Inde entre le 10 et le . Le tournoi fut renommé Sahara Cup le  afin de complaire aux sponsors.
 Groupe 1 (Kochi, Nehru Stadium)

 Group 2 (Cochin, Nehru Stadium)

 Groupe 3 (Goa, Fatorda Stadium) 

 Groupe 4 (Calcutta, Salt Lake Stadium)

 Phase finale En Extrême-Orient 
 Tournoi des Trois Nations de Pékin (1959) 
Cette compétition s’est tenue à Pékin, en Chine.

 Coupe de la Nouvelle Lune (1983-2000) 
Coupe de la Nouvelle Lune (Lunar New Year Cup), puis Coupe (ou Challenge) Carlsberg, cette compétition, jouée à Hong-Kong (colonie britannique, puis territoire chinois), oppose une sélection hongkongaise à des équipes de clubs, et/ou à des sélections nationales, aux statuts variables.
Jusqu’en 1992, Hongkong a engagé son équipe nationale ; à partir de 1993, l’équipe est composé des meilleurs joueurs du championnat hongkongais, y compris les étrangers. Malgré cela, la plupart de leurs matchs sont (sans aucune raison évidente), reconnu comme des matches officiels de l’équipe « A », par la FIFA. 
Les éditions prises en compte sont celles auxquelles participèrent une sélection nationale européenne. 

 Coupe Kirin (1992-2009) 
La Coupe Kirin est un tournoi de football organisé chaque année au Japon par la Kirin Brewery Company. Depuis 1992, la compétition est réservée à des équipes nationales. Ne sont mentionnées ici que les éditions où concoururent des sélections européennes.

 Dunhill Cup (1994-1999) 
 Édition 1994.
Disputée en Malaisie.

Cette édition, hormis le sponsor, ne semble pas avoir de lien avec les compétitions suivantes.
 Édition 1997.
Disputée à Kuala Lumpur.Groupe AGroup BPhase finale Édition 1999
Disputée à Hô-Chi-Minh-Ville, au Thong Nhat Stadium, Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam.Groupe 1Group 2Phase finale Coupe des Quatre Nations de Thaïlande (1999) 
Jouée à Bangkok, en Thaïlande. 
 

 Hongkong Reunification Cup (2002) 
Tournoi commémorant la rétrocession de Hong Kong à la Chine, par le Royaume-Uni. 

 Coupe Bach Viet (2006) 
Joué à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. 

 En Australie 
 Coupe du Bicentenaire de l'Australie (Australie, 1988) 
Cf. 

 Tournoi des Quatre Nations (Australie, 1997) 

 En Afrique 
 Trophée Hassan II (1996-2000) 
L’ensemble du Tournoi se déroulait à Casablanca.

 Édition 1996

 Édition 1998

 Édition 2000

 Nelson Mandela Inauguration Challenge Cup (1995-2009) 

 Tournois insulaires 
 Football aux Jeux des Îles (1989-2009) 

Les Jeux des îles (Island Games en anglais) sont une compétition omnisport, organisée par l'Association internationale des jeux des îles (IGA) tous les deux ans depuis 1985. Le football y est une discipline à part entière depuis 1989 (en 1985, une exhibition de football à 5 fut organisée, opposant des équipes de moins de 16 ans, et en 1987, il n’y eut pas de compétition de football).
Toutes les équipes prenant part à ce tournoi ont comme caractéristique leur insularité (Gibraltar), voire leur relative autonomie par rapport aux États dont ils dépendent. Au niveau sportif, et footballistique, leur statut, et leur reconnaissance au niveau international, varient. Ainsi : 
 les Îles Féroé sont membres de l'UEFA et de la FIFA.
 Gibraltar est membre provisoire de l'UEFA.
 les Bermudes sont membres de la CONCACAF.
 Jersey, Guernesey, Alderney, les Orcades ont un vénérable passé footballistique, puisque ces sélections exercent depuis le début du .

 Coupe Milne 
Cette compétition met aux prises tous les ans les sélections des Orcades et des Shetland, lesquelles, depuis 1919, se reçoivent à tour de rôle, tous les ans. Les Îles Shetland ont remporté le titre 48 fois et sont sur une série de 5 titres remportés d'affilée. Les Orcades l'ont remporté 42 fois en 90 éditions.

 Adam Shield (1935-1967) 

L’Adam Shield opposa, plus ou moins régulièrement, les Îles Féroé (avant leur intégration à l’UEFA) et les Îles Shetland. En 1967, après cinq victoires consécutives, les Féroé emportèrent définitivement le trophée.

 Coupe de l'Atlantique Nord (1968-1973) 
Ce mini-championnat opposa, entre 1968 et 1973, les Îles Féroé, les Shetland et les Orcades. L’enjeu était une coupe, mise en jeu par un homme d’affaires féroïen.

 Coupe du Groenland (1980-1984) 
Édition 1980 (en Islande)

Édition 1983 (au Groenland)
L'Islande ne participe pas à cette édition.

 29-6-1983 :  Groenland 0-0 
 03-7-1983 :  Groenland 2-3 

Édition 1984 (aux Îles Féroé'')

Légende 
Ol. : équipe olympique.
B : équipe réserve (A').
am. : équipe amateur.
esp. : équipe espoir.
XI : équipe de championnat ou dont le statut est indéterminé.

Références 

Compétition internationale de football